Валерий Корнеев:
 Корнеев, Валерий Анатольевич (1942—2016) — советский футболист.
 Корнеев, Валерий Владимирович (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Корнеев, Валерий (1954—2004) — советский мотогонщик. Примечания